Dirksen  ist der Familienname folgender Personen:

 Corra Dirksen (1938–2020), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Dirk Dirksen (1937–2006), US-amerikanischer Musikpromoter
 Enne Heeren Dirksen (1788–1850), deutscher Mathematiker
 Everett Dirksen (1896–1969), US-amerikanischer Politiker (Illinois)
 Heinrich Eduard Dirksen (1790–1868), deutscher Rechtswissenschaftler
 Herbert von Dirksen (1882–1955), deutscher Diplomat
 Pieter Dirksen (* 1961), niederländischer Cembalist, Organist und Musikwissenschaftler
 Sandra Dirksen (* 1984), deutsche Unihockeyspielerin
 Uta Dirksen (* 1965), deutsche Medizinerin und Hochschullehrerin
 Victor Dirksen (1887–1955),  deutscher Kunsthistoriker
 Viktoria von Dirksen (1874–1946), deutsche Salonière, Förderin Adolf Hitlers
 Wilhelm Dirksen (1894–1967), evangelischer Pfarrer und Superintendent a. D.
 Willibald von Dirksen (1852–1928), deutscher Gesandter, Politiker und Kunstsammler

Siehe auch:
 Dirksen-Stiftung, 1933 vom Deutschen Herrenklub gegründete Stiftung, die Kontakte zwischen den traditionellen Eliten und den Nationalsozialisten fördern sollte
 Dircksen